Dubiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dubowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Dubiwzi (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Dubiwzi (Ternopil)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Dubiwzi (Tscherniwzi)